Reichenbächle ist ein geographischer Name:

Ort:
 Reichenbächle, Stadtteil von Schiltach im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Reichenbächle (Breg), linker Zufluss der Breg vor Wolterdingen, Stadt Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Reichenbächle (Brettenbach), linker Zufluss des Brettenbachs bei Sexau, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Reichenbächle (Forbach), linker Zufluss des Forbachs (zur Nordschwarzwälder Murg) nach dem Reibhäusle, Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Reichenbächle (Rench), rechter Zufluss der Rench vor Stadelhofen, Stadt Oberkirch, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Reichenbächle (Schiltach), linker Zufluss der Schiltach im Stadtteil Lehengericht, Schiltach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Reichenbächle (Wutach), rechter Zufluss der Wutach bei Gündelwangen, Stadt Bonndorf im Schwarzwald, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Reichenbach